Голубой гигант:
 Голубой гигант — класс звёзд.
 Большой голубой гигант — прозвище планеты Нептун.
 Голубой гигант () — распространённое полуофициальное прозвище компании IBM.

Blue Giant 
 «Blue Giant» — манга 2013—2016 годов о джазе.
 «Blue Giant» — американская рок-группа из орегонского Портленда, основанная в 2008 году.

См. также 
 Голубой карлик (значения)